

Muziek

Albums
 Out of the Blue (Rick Wakeman)
 Out of the Blue (Blue Raspberry)
 Out of the Blue (Claudia Carawan)
 Out of the Blue (Album van Debbie Gibson)
 Out of the Blue (Donnie Iris)
 Out of the Blue (Electric Light Orchestra)
 Out of the Blue: Live at Wembley, een concertfilm van Electric Light Orchestra
 Out of the Blue (Ferry Corsten)
 Out of the Blue (Systems in Blue)
 Out of the Blue (In Cahoots)
 Out of the Blue, door  Blue Mitchell
 Out of the Blue, van Miles Davis

Nummers
 Out of the Blue (Lied van Debbie Gibson)
 Out of the Blue (Delta Goodrem)
 "Hey hey, my my (Into the black)", een lied van Neil Young
 "Out of the Blue", een lied van Alan Parsons uit The Time Machine
 "Out of the Blue", een lied van Julian Casablancas van zijn debuutsoloalbum Phrazes for the Young (2009)

Artiesten
 Out of the Blue (band), een jazzgroep

Film 
 Out of the Blue (1931), een film met Jessie Matthews
 Out of the Blue (1947), geregisseerd door Leigh Jason
 Out of the Blue (1968), een televisiefilm
 Out of the Blue (1980), geregisseerd door  Dennis Hopper
 Out of the Blue (1991), een Britse televisiefilm met Colin Firth
 Out of the Blue (2002), een documentaire
 Out of the Blue (2006), een film gebaseerd op het bloedbad van Aramoana
 Out of the Blue (2022), een Amerikaanse film

Televisie 
 Out of the Blue (sitcom uit 1979), een Amerikaanse sitcom
 Out of the Blue (politieserie), een Britse politieserie uit 1995
 Out of the Blue (sitcom uit 1996), een Amerikaanse sitcom voor tieners
 Out of the Blue (soapserie), een Australische soapserie uit 2008